Њ има више значења:
 Њ (ћириличко)
 Њ (слово латинице)